Армавирский проезд:

 Армавирский проезд — улица в Краснодаре
 Армавирский проезд — улица в Орске Оренбургской области

См. также 

 Армавирская улица
 Армавирский переулок